Der US Grand Prix 2014 (offiziell K & D Graphics / Yonex Grand Prix Badminton Championships 2014) im Badminton war das 19. und damit letzte Turnier des BWF Grand Prix 2014. Es fand vom 8. bis zum 13. Dezember 2014 in Orange statt und war mit einem Preisgeld von 50.000 US-Dollarn ausgestattet.

Austragungsort 
Orange County Badminton Club, Orange

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Hsu Jen-hao (Champion)
  Misha Zilberman (Halbfinale)
  Howard Shu (2. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (Viertelfinale)
  Kevin Cordón (2. Runde)
  Daniel Paiola (2. Runde)
  Sattawat Pongnairat (2. Runde)
  Petr Koukal (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Zhang Beiwen (Champion)
  Iris Wang (2. Runde)
  Jamie Subandhi (2. Runde)
  Fabiana Silva (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (Champion)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (Halbfinale)
  Max Schwenger / Josche Zurwonne (2. Runde)
  Jonathan Solis / Rodolfo Ramírez (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Eva Lee / Paula Obanana (Finalist)
  Johanna Goliszewski / Carla Nelte (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Setzliste 
  Max Schwenger / Carla Nelte (Halbfinale)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (2. Runde)
  Peter Käsbauer / Isabel Herttrich (Champion)
  Mario Cuba / Katherine Winder (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
BWF Grand Prix 2014
Badmintonwettbewerb in Orange (Kalifornien)